Azarias pode se referir a:
 Azarias, Azzaria ou Azaria, sobrenome de origem judaica, podendo ser encontrado na Itália, Portugal e Espanha.
 Azarias ou Uzias, Rei de Judá.
 Azarias (profeta), filho de Odede. Profetizou para o Rei Asa.
 Azarias, um dos apadrinhados do Rei Nabucodonosor II
 Azarias, filho do grande Ananias. Azarias era simplesmente um pseudônimo que usou o arcanjo Rafael para se apresentar a Tobit, pai de Tobias.

Desambiguação
Sobrenomes judaicos